Schoppernau est une commune du Land de Vorarlberg, en Autriche, dans la région du Bregenzerwald. Elle est située dans la vallée du Bregenzer Ach.

Démographie 
Source : .

Personnalités 
 Franz Michael Felder (1839-1869), paysan écrivain.

Notes et références 

Commune au Vorarlberg